Remissione clinica – in medicina è la recessione dei sintomi di una malattia
 Remissione spontanea – simile al significato di remissione clinica, ma indica specificamente la recessione inaspettata e improvvisa di una patologia
 Remissione dei peccati – nella religione cristiana è il perdono dei peccati ottenuto da un credente grazie ai benefici del sacramento della penitenza
 Remissione del debito – nel diritto
 Remissione della querela – nel diritto